Aero steht für:

 .aero, eine Top-Level-Domain im Internet
 Windows Aero, die Benutzeroberfläche von Windows Vista und Windows 7
 Aero (Unternehmen), tschechischer Flugzeughersteller
 Aero (Automobilhersteller), tschechischer Automobilhersteller
 Aero Car Engineering, britischer Automobil-Hersteller
 Willys Aero, US-amerikanischer PKW
 SSC Aero, US-amerikanischer PKW
 Aero (Fluggesellschaft), ehemalige polnische Fluggesellschaft
 Aero Friedrichshafen, eine Luftfahrtausstellung
 AERO (Musikalbum) von Jean Michel Jarre
 eine Karosserievariante des Opel Kadett C
 den dreisitzigen Roadster Aero WS 400 der Automobilmanufaktur Wendax 
 eine Markenbezeichnung des Essener Karosseriebauunternehmens Gebr. Ludewig
 einen Markenname des ehemaligen österreichisch-ungarischen Automobilherstellers Paleček & Co.
 eine Markenbezeichnung für Luftschokolade

Aero steht für den Künstlernamen folgender Personen:
 Aero Chord (* 1991), griechischer Musikproduzent und DJ
 Aero Star (* 1984), mexikanischer Luchador

Siehe auch:
 Aero Lloyd (Begriffsklärung)
 Aerofotogrammetrie
 Ærø, dänische Insel
 Aero International, eine Zeitschrift
 Luftfahrt bzw. Aeronautik
 AERONET